Ел Сабинал има више значења:

 Ел Сабинал (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сабинал (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сабинал (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабинал (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабинал (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинал, Х (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинал (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабинал (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабинал (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сабинал, Сан Педро (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сабинал (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сабинал (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабинал (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабинал (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабинал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабинал, Аројо Гранде (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сабинал (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сабинал (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику